Salvayre ist der Familienname folgender Personen:

 Gaston Salvayre (1847–1916), französischer Komponist
 Lydie Salvayre (* 1948), französische Medizinerin und Schriftstellerin